Бхивани:

 Бхивани — город в индийском штате Харьяна.
 Бхивани — округ в индийском штате Харьяна.